Премијер лига 2016/2017. је била 25. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992. Сезона је почела 13. августа 2016. године и завршила се 21. маја 2017. године. Титулу је бранио Лестер.

Челси је освојио своју пету титулу у Премијер лиги Енглеске, и шесту титулу Енглеске.

Хал Сити, Мидлсбро и Сандерленд су испали у Чемпионшип - другу лигу Енглеске.

Клубови 

Укупно 20 тимова учествује у Премијер лиги Енглеске 2016/17, укључујући 17 тимова из претходне сезоне 2015/16, као и три тима из промовисана из друге лиге.

Бараж за улазак у Премијер лигу 2016/17.

Екипе и њихове локације

Стадиони и њихови капацитети 

{{Location map+|London
 |caption=Клубови Премијер лиге из Ширег Лондона
 |alt=Клубови Премијер лиге из Ширег Лондона
 |float=right
 |width=350
 |places =
 
 
 
 
 {{Location map~ |London |lat=51.481667 |long=-0.191111|mark=Blue 000080 pog.svg |label=''Челси|label_size=75|marksize=|position=right}}
}}

 Табела 

 (Ш) - шампион ;  (И) - испали из лиге 

 Правила рангирања тимова:
 Број бодова
 Гол разлика
 Већи број постигнутих голова
 Бараж (само у случају одређивања првака, испадања из лиге или квалификација за УЕФА-ина такмичења)

 Резултати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статистика 

  Најбољи стрелци   

 Хет-трикови у току сезоне 

4 фудбалер постигао 4 гола

(Д) – Домаћин; (Г) – Гост

 Листа асистената  

 Утакмице без примљеног поготка у току сезоне  

 Картони 

 Играч 
 Највише жутих картона: 14 
  Хосе Холевас (Вотфорд)
 Највише црвених картона: 2 
  Фернандињо (Манчестер Сити)
  Гранит Џака (Арсенал)
  Мигел Бритос (Вотфорд)

 Клуб 
 Највише жутих картона: 84 
 Вотфорд

 Највише црвених картона: 5 
 Вест Хем јунајтед
 Вотфорд
 Хал Сити

 Награде 

 Месечне награде 

 Годишње награде 

 Менаџер сезоне 
Награду за тренера сезоне добио је Антонио Конте.

 Играч сезоне 
Играчем сезоне је проглашен Нголо Канте.

 Тим године у избору ПФА 
Списак играча који се налазе у ПФА тиму године:
 Голман: Давид де Хеа (Манчестер јунајтед)
 Одбрана: Кајл Вокер (Тотенхен хотспер), Гари Кахил (Челси), Давид Луиз (Челси), Дени Роуз (Тотенхем Хотспер)
 Средина: Едан Азар (Челси), Дели Али (Тотенхем хотспер), Нголо Канте (Челси), Садио Мане (Ливерпул)
 Напад''': Хари Кејн (Тотенхем хотспер), Ромелу Лукаку (Евертон)

Играч године у избору ПФА 
Нголо Канте је био проглашен за играча године у избору ПФА.

Млади играч године у избору ПФА 
Дели Али је добио награду за најбољег младог играча године у избору ПФА.

Фудбалер године у избору ФВА 
Награда за најбољег фудбалера године у избору ФВА додељена је Нголо Кантеу

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница Премијер лиге
 Премијер лига Енглеске на званичном сајту УЕФА

Премијер лига
Сезона 2016/17. у енглеском фудбалу